Donna (közösségi oldal)
 Donna (keresztnév)